Rob Edwards – allenatore di calcio britannico
Rob Edwards – attore britannico
Rob Edwards – cestista statunitense